Fiksiki (ros. Фиксики) – rosyjski serial animowany z 2010 roku oparty na motywach utworu Eduarda Uspienskiego Garantijnyje czełowieczki (ros. Гарантийные человечки). Premiera serialu w Rosji odbyła się 13 grudnia 2010 na kanale Rossija 1. Serial został nagrodzony Narodową Nagrodą w sferze towarów i usług dla dzieci "Złoty Niedźwiadek" – w nominacji Najlepsza produkcja multimedialna.

Wersja polska 
Wersja polska: SDI MEDIA POLSKA

Reżyseria: Szymon Waćkowski

Kierownictwo muzyczne: Piotr Zygo

Dialogi: Marta Robaczewska

Teksty piosenek: Sebastian Machalski

W wersji polskiej udział wzięli:

 Bruno Tomczyk – Nolik
 Ewa Prus – Simka
 Jan Pigoń – Tom Tomek
 Łukasz Talik – Tatkus
 Katarzyna Anzorge –
 Masja,
 Mama
 Konrad Stein – Tata
 Krzysztof Plewako-Szczerbiński – Dziadek
 Paweł Szymański – Jaś
 Barbara Waldowska – Verda
 Katarzyna Wilgos – Toola
 Hubert Kułacz – Eugenius
 Agata Góral – Elisa
 Elżbieta Nagel – Gryzelda
 Katarzyna Mazur – Fixitab
 Kinga Suchan – Narratorka
 Maksymilian Michasiów

i inni

Wykonanie piosenek:

 Paweł Szymański (czołówka, tyłówka)
 Jakub Szydłowski (czołówka, tyłówka)
 Antonina Krylik (czołówka, tyłówka)
 Adam Krylik (czołówka w odc. 21)
 Katarzyna Owczarz (czołówka w odc. 21)

i inni

Lektor: Kinga Suchan

Spis odcinków

Przypisy

Linki zewnętrzne 
Fiksiki w bazie kinopoisk.ru
Fiksiki w bazie filmweb
Oficjalna strona serialu (angielska)
Oficjalna strona serialu (rosyjska)

Filmowe adaptacje utworów Eduarda Uspienskiego
Rosyjskie telewizyjne seriale animowane
Seriale telewizyjne emitowane od 2010